Оксид меди:
 Оксид меди(I) Cu2O;
 Оксид меди(II) CuO;
 Оксид меди(III) Cu2O3;